Folk har flere betydninger:
 Folkeslag eller nation
 Befolkningen i et land
 Mennesker eller personer i flertal i en generel betydning
 Folk (musik) – en musikstil som af nogen betragtes som det samme som folkemusik.

Se også:
 Folk metal – en undergenre af heavy metal, som blev udviklet i Europa i  1990'erne.

Kilder